SMS2 ima više značenja:

 Sfingomijelin sintaza
 Mali višenamenski sistem 2 ()